L’unité pastorale Les Coteaux est une entité catholique qui regroupe cinq paroisses du doyenné de Bruxelles Nord-Est :
 la paroisse Saint-Servais (Schaerbeek) ;
 la paroisse Sainte-Élisabeth (Schaerbeek) ;
 la paroisse Saints-Jean-et-Nicolas (Schaerbeek) ;
 la paroisse Sainte-Marie (Schaerbeek) ;
 la paroisse Saint-Josse (Saint-Josse-ten-Noode).

Elle doit son nom à la rue des Coteaux qui se situe sur Saint-Josse et sur Schaerbeek.

Galerie de photos

Liens externes 

Site de l’unité pastorale Les Coteaux
Les unités pastorales sur catho-bruxelles.be

Vicariat de Bruxelles
Unitepastoralelescoteaux
Unitepastoralelescoteaux
Les Coteaux